Bruno Giordano (né en 1956), joueur et entraîneur italien de football.
 Bruno Giordano (né en 1954), personnalité politique valdôtaine, syndic d'Aoste de 2010 à 2015.
 Giordano Bruno (1548-1600), philosophe et théologien italien.
 Giordano Bruno, film franco-italien de 1973.

Voir aussi